La Myanmar National League 2010 è stata la 2ª edizione del massimo campionato birmano di calcio. La stagione è iniziata il 13 marzo 2010 ed è terminata il 10 novembre dello stesso anno. Lo Yadanarbon ha vinto il titolo per la seconda volta.

Squadre partecipanti 

Ayeyawady United
Hantharwady United
KBZ
Magwe
Manaw Myay
Nay Pyi Taw

Southern Myanmar
 (C)
Yangon United
Zeyar Shwe Myay
Zwekapin United

Classifica

Verdetti 
 Campione di Myanmar 2010

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2010
Campionato birmano di calcio